Die Saison 1997/98 war die 23. Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Vorrunde in vier Gruppen aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Allsvenskan, während die übrigen Mannschaften in einer Qualifikationsrunde antreten mussten. Für die Qualifikationsrunde erhielten die Mannschaften gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen null und sieben Bonuspunkten. Die beiden Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Die 14 schwächsten Mannschaften der Qualifikationsrunde mussten in der Relegation antreten, um den Abstieg in die Division 2 zu verhindern.

Von den acht Mannschaften der Allsvenskan qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für die Kvalserien. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der Allsvenskan qualifizierten sich für die zweite Playoffrunde. Die beiden Playoff-Gewinner sowie die beiden Allsvenskan-Gewinner trafen in der Kvalserien zusammen mit den beiden Letztplatzierten der Elitserien um Aufstieg bzw. Klassenerhalt aufeinander, deren beide Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durften.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Aufstiegsrunde

Allsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs 
Erste Runde
 Uppsala AIS – Rögle BK 4:4/2:3
 Skellefteå AIK – Örebro IK 2:2/5:2
 Tingsryds AIF – IFK Lidingö 3:2/2:5
 Bofors IK – Bodens IK 0:1/2:4

Zweite Runde
 Skellefteå AIK – IF Björklöven 1:2/0:1
 Rögle BK – Mora IK 5:3/0:7
 Bodens IK – Timrå IK 1:5/2:3
 IFK Lidingö – Arlanda HC 4:6/5:2

Dritte Runde
 IFK Lidingö – Timrå IK 2:7/3:4
 Mora IK – IF Björklöven 2:2/1:9

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1997
Eishockeysaison 1997/98